David Galvin (voetballer) (1946) : Voormalig Engelse voetballer
 David Galvin (wielrenner) (1981) : Amerikaans wielrenner